Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville, I duca di Buckingham e Chandos – politico britannico
 Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville, II duca di Buckingham e Chandos – politico britannico
 Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville, III duca di Buckingham e Chandos – politico britannico